Kostadinowa  ist der Familienname folgender Personen:

 Antoaneta Kostadinowa (* 1986), bulgarische Sportschützin
 Stefka Kostadinowa (* 1965), bulgarische Hochspringerin